

Biologia
 Anoteropsis cantuaria – ragno della famiglia Lycosidae
 Cantuaria – genere di ragni della famiglia Idiopidae

Geografia
Cantuaria – Nome italiano storico (e latino) della città inglese di Canterbury

Media e spettacolo
 Famiglia Cantuária – famiglia di personaggi nella telenovela La forza del desiderio
 Vinicius Cantuaria – cantante, compositore e polistrumentista brasiliano